This Is the New Deal är hardcorebandet Refused första EP, utgiven 1993.

Låtlista 
 "Hate Breeds Hate" 
 "Break" 
 "Where's Equality?" 
 "Soft" 
 "I Wish"

Svenska EP-skivor
EP-skivor 1993
Album av Refused
Album utgivna på Burning Heart Records